Hauptstraße 40 steht für:

 Hauptstraße 40 (Bad Honnef)
 Hauptstraße 40 (Bergheim)